Yngling est le nom de la dynastie de Yngling des rois de Suède
Le Yngling (bateau) est un quillard de sport à 3 équipiers, de série internationale, promu série olympique féminine à trois équipières en 2004.